La Federation Cup 1984 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 22ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 36 nazionali. Il World Group si è giocato all'Esporte Clube Pinheiros di San Paolo in Brasile dal 15 al 22 luglio e la finale ed è stata vinta dalla Cecoslovacchia che ha battuto l'Australia.

Turno di qualificazione 
Tutti i match si sono giocati al Pinheiros Sports Club di San Paolo in Brasile su campi in terra rossa

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale 

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni